USS Wichita — кораблі ВМС США, названі на честь міста Вічита, штат Канзас.

 USS Wichita (CA-45) —  важкий крейсер військово-морських сил США часів Другої світової війни. На службі протягом 1939–1947 років. У 1950 році проданий на брухт.

 USS Wichita (AOR-1) — танкер-заправник типу «Вічита». На службі протягом 1969-1999 років. Виключений зі складу флоту у 1995 році, у 2013 році зданий на злам.
 USS Wichita (LCS-13) — бойовий корабель прибережної зони типу «Фрідом». Вступив у стрій у 2019 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни